Carl Wachtmeister kan avse:

Carl Wachtmeister (1720–1792), svensk huvudman och innehavare av Johannishus fideikommiss
Carl Wachtmeister (1823–1871), svensk politiker, utrikesstatsminister 1868-1871
Carl Wachtmeister (1856–1935), svensk förste kammarherre och förste hovstallmästare
Carl Alarik Wachtmeister (1865–1925), svensk greve och viceamiral
Carl Wachtmeister (1869–1941), svensk försvarsattaché i St Petersburg under första världskriget
Carl Wachtmeister (fotbollsspelare) (1989–), svensk fotbollsspelare

Se även
Wachtmeister